A Copa do Brasil de Rugby de 2013 segue com o mesmo formato da edição anterior, conforme divulgado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), onde 8 equipes enfrentar-se-ão de modo regionalizado. Com essa medida, aumenta-se a importância dos campeonatos estaduais e regionais, deixando a competição menos concentrada no eixo Rio-São Paulo.

Formato 

Nas Quartas-de-final, oito equipes enfrentar-se-ão em sistema eliminatório simples, com apenas jogos de ida, passando de fase a equipe vencedora. O certame segue no mesmo modo até a final.

Esse título dará direito a disputar uma vaga no Super 10 de 2014 com o décimo (último) colocado da edição desse ano, em partida única, com mando da equipe vencedora da Copa do Brasil.

Os mandos de campo serão invertidos em relação a 2012.

Participantes 
As oito vagas foi distribuídas de acordo com os campeonatos regionais ou estaduais de 2013, sendo que cada unidade federativa ou região geográfica delimitada pela CBRu mandará um único representante.

Preliminar do Sudeste

Fase Nacional

Quartas de final

Semifinais

Final

Vencedor 

O Campeão da Copa do Brasil de 2013 classificar-se-á para a repescagem para o Super 10 de 2014.

Repescagem 

Repescagem entre a equipe vencedora da Copa do Brasil de Rugby de 2013 e a última equipe da tabela de classificação do Brasileirão 2013 e para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby de 2014.

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2013 no Brasil‎